USS Charleston je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Charleston (1798) 
 USS Charleston (C-2) 
 USS Charleston (C-22) 
 USS Charleston (PG-51) 
 USS Charleston (LKA-113)

Charleston